Archypolycope afffinis is een mosselkreeftjessoort uit de familie van de Polycopidae.

Polycopidae